Allsvenskan (1977) była 53. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 11 kwietnia, a zakończył się 16 października. Liga liczyła 14 zespółów. Tytułu nie obroniła drużyna Halmstads BK. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobyli Reine Almqvist (IFK Göteborg) i Mats Aronsson (Landskrona BoIS), którzy strzelili po 15 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1977 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1977 w Szwecji